Dve nevesti ima več pomenov:

Drama Cvetka Golarja Dve nevesti
Proza Cvetka Golarja  Dve nevesti